Los términos palestina, Palestina y palestino pueden referirse, en esta enciclopedia:

Personas 
 al pueblo palestino, llamado habitualmente palestinos o árabes palestinos, un pueblo árabe con orígenes familiares en la región histórica de Palestina.

Topónimos 
 a Palestina, una región geográfica ubicada en Oriente Próximo, en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo;
 a los Territorios Palestinos, un término usado a menudo (en particular en Israel) para referirse colectivamente a Cisjordania y la Franja de Gaza;
 a la Autoridad Nacional Palestina, una organización administrativa autónoma que gobierna transitoriamente desde 1994 la Franja de Gaza y parte de Cisjordania;
 al Estado de Palestina, aceptado en el año 2012 como «Estado observador no miembro» por la Organización de las Naciones Unidas.

En América 

 a La Palestina, una localidad y municipio en el departamento de General San Martín, en la provincia de Córdoba (Argentina);
 a Palestina (São Paulo), un municipio en el estado de São Paulo (Brasil);
 a Palestina (Caldas), un municipio en el departamento de Caldas (Colombia);
 a Palestina (Huila), un municipio en el departamento de Huila (Colombia);
 a Palestina (Costa Rica), un caserío del distrito de Belén (Carrillo);
 a Palestina (cantón), un cantón en la provincia del Guayas (Ecuador);
 a Palestina (Guatemala), un caserío en el municipio de Las Cruces;
 a Palestina La Unión (Guatemala), una aldea en el municipio de Barillas, del departamento de Huehuetenango;
 a Palestina (Perú), una localidad de Ucayali.

Política 
 a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), un movimiento político y militar representante del pueblo palestino y designado como «Palestina» en las Naciones Unidas; 
 a la Autoridad Nacional Palestina, una organización administrativa interina que gobierna partes de Cisjordania y la Franja de Gaza desde los Acuerdos de Oslo de 1993, y heredera política de la OLP.

Historia 
 al Mandato británico de Palestina (1922-1948), el nombre de la región bajo mandato británico tras la caída del Imperio otomano;
 al Protectorado de Toda Palestina, un Estado cliente establecido en el área capturada por el Reino de Egipto durante la guerra árabe-israelí de 1948;
 al Distrito militar de Palestina o Yund Filastin, una subprovincia del Califato árabe en el sigloVII;
 a Siria Palæstina, una de las denominaciones de la provincia de Siria del Imperio Romano;
 a la Palestina bíblica, la región de Palestina en la época de Jesús;
 a Canaán, la denominación antigua de una región de Oriente Próximo que en la actualidad se corresponde con el Estado de Israel, la Franja de Gaza y Cisjordania, junto con la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y Líbano.

Deporte 
 al Club Deportivo Palestino, un club de fútbol profesional de Chile;
 al Club Social y Deportivo Central Palestino Fútbol Club, un antiguo club de fútbol uruguayo.

Otros 
 al pañuelo palestino o kufiyya o ḥaṭṭah, una prenda tradicional palestina.